In 1960/61 werd het twaalfde kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

West

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1960/61
II. Division (voetbal Duitsland)